Doubs (Doubs), un municipi francès del departament homònim.
 El departament del Doubs, un dels departaments francesos.
 El Doubs (riu), riu de la conca del Roine, afluent del Saona.